

Sigle 
 Journal officiel – gazzetta ufficiale della Francia

Codici 
 JO – codice vettore IATA di JALways
 JO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Giordania

Cinema 
 Jo e il gazebo (Jo) – film francese del 1971
 Jo – film statunitense del 2002

Informatica 
 .jo – dominio di primo livello di Giordania

Personaggi 
 Jo Robertson – personaggio della serie animata Spike Team
 Jo – personaggio della serie animata A tutto reality
 Jo – personaggio dell'anime Burst Angel
 Jo March – personaggio del romanzo Piccole donne

Persone 
 Jô – calciatore brasiliano
 Jo Kwan-woo – cantautore e attore sudcoreano

Altro 
 Jo – cognome coreano
 Jō – arma utilizzata nelle arti marziali giapponesi
 Ё o Jo – lettera dell'alfabeto cirillico
Jo – serie televisiva francese
 JO – targa automobilistica di Sankt Johann im Pongau (Austria)